Сесекапа има више значења:

 Сесекапа (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сесекапа (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сесекапа (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сесекапа (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику